Thomas Flanagan (historicus) (1814-1865), een Britse priester en historicus
 Thomas Flanagan (goudzoeker) (c. 1832-1899), een Ierse goudzoeker
 Thomas Flanagan (schrijver) (1923-2002), een Amerikaanse schrijver en hoogleraar
 Thomas Flanagan (bisschop) (1930-2019), een Iers-Amerikaanse priester en bisschop
 Thomas Flanagan (politicoloog) (1944), een Amerikaanse politicoloog en schrijver
 Thomas Flanagan (politicus) (?-1980), een Ierse politicus